Littleworth est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Littleworth, hameau de l'Aylesbury Vale dans le Buckinghamshire
Littleworth, hameau de Rossington dans le Yorkshire du Sud
Littleworth, hameau de South Bucks dans le Buckinghamshire
Littleworth, hameau dans le South Oxfordshire
Littleworth, ancien village, maintenant Stafford, dans le Staffordshire
Littleworth, village du Oxfordshire
Littleworth, hameau du district de Horsham dans le Sussex de l'Ouest
Littleworth, hameau de Milton Lilbourne dans le Wiltshire
Littleworth, village des faubourgs du Worcester

Homonymie de toponyme